Az Opava név jelentései:

Településnévként 
Opava (Troppau) város Csehországban Cseh-Sziléziában az Opava folyó partján
Apafalva (Apova) szlovákiai község szlovák neve a Nagykürtösi járásban

Víznévként 
 Opava folyó Északkelet-Csehországban, az Odera bal oldali mellékfolyója